Prijevor est un toponyme qui peut désigner :
en Bosnie-Herzégovine
Prijevor, un village situé dans la municipalité de Bileća, République serbe de Bosnie ;
Prijevor, un village situé dans la municipalité de Kladanj, dans le canton de Tuzla et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
en Croatie
Prijevor, un village situé dans le comitat de Dubrovnik-Neretva ;
Prijevor, un ensemble de villages situés sur l'île de Mljet ;
au Monténégro
Prijevor, un village situé dans la municipalité de Budva ;
Prijevor, un village situé dans la municipalité de Herceg Novi ;
en Serbie
Prijevor, une localité située sur le territoire de la Ville de Čačak, district de Moravica.